Джон Ашворт ():

  (род. 1938) — английский биолог.
  (род. 1949) — новозеландский регбист.
  — английский футболист.
  (1850—1901) — английский крикетист.
  (1818—1875) — английский священник.
  (род. 1978) — британский политический деятель.